Roșia ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:

 Roșia (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Roșia (Bihor), Gemeinde im Kreis Bihor
 Roșia (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Roșia (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți
 Roșia (Sibiu), Gemeinde im Kreis Sibiu
 Roșia (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea
 Roșia de Amaradia, Gemeinde im Kreis Gorj
 Roșia de Secaș, Gemeinde im Kreis Alba
 Roșia-Jiu, Dorf im Kreis Gorj
 Roșia Montană, Gemeinde im Kreis Alba
 Roșia Nouă, Dorf im Kreis Arad